Jevgenyij Vasziljevics Frolov (1941) olimpiai ezüstérmes szovjet-orosz ökölvívó
 Jevgenyij Ivanovics Frolov (1951) szovjet-orosz berepülőpilóta
 Jevgenyij Konsztantyinovics Frolov (1988) orosz labdarúgó